Název Nepomuky má více sídel:
 Nepomuky (Stará Říše), část městyse Stará Říše v okrese Jihlava
 Nepomuky (Horní Čermná), část obce Horní Čermná v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy